Департамент Обера  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 1620 км². Население — 107501 человек. Плотность населения — 66,40 чел./км².

Административный центр — Обера.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Каингуас
на востоке — с департаментом Вейнтисинко-де-Майо
на юго-востоке — с Бразилией
на юго-западе — с департаментами Леандро-Н.Алем, Сан-Хавьер
на западе — с департаментом Канделария
на северо-западе — c департаментом Сан-Игнасио

Административное деление
Департамент включает 9 муниципалитетов:
Обера
Кампо-Рамон
Кампо-Вьера
Колония-Альберди
Хенераль-Альвеар
Гуарани
Лос-Элечос
Панамби
Сан-Мартин

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес